Рівалдо Вітор Борба Феррейра (,  19 квітня 1972, Пауліста, Пернамбуку, Бразилія) — бразильський футболіст. Президент футбольного клуба «Можи-Мірін». Один з найвидатніших плеймейкерів у історії футболу.

1999 року отримав «Золотий м'яч» та став Гравцем року за версією ФІФА. Крім цих, були ще безліч інших, менш значущих нагород, які він отримав протягом своєї довготривалої кар'єри. Також Пеле назвав його одним із 125 найкращих з нині живих футболістів на церемонії вручення нагород ФІФА 2004 року.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів

Статистика виступів за збірну

Досягнення

Командні 

 Палмейрас:
 Переможець Серії A: 1994
 Переможець Ліги Пауліста: 1994, 1996
 Срібний призер Кубка Бразилії: 1996

 Барселона:
 Чемпіон Іспанії: 1997-98, 1998-99
 Володар Кубка Іспанії: 1997-98
 Володар Суперкубка УЄФА: 1997

 Мілан:
 Чемпіон Італії: 2002-03
 Володар Кубка Італії: 2002-03
 Володар Суперкубка УЄФА: 2003
 Переможець Ліги Чемпіонів УЄФА: 2002-03

 Олімпіакос:
 Чемпіон Греції: 2004-05, 2005-06, 2006-07
 Кубок Греції: 2004-05, 2005-06

 Буньодкор:
 Чемпіон Узбекистану: 2008, 2009
 Володар Кубка Узбекистану: 2008

 Чемпіон світу: 2002
 Срібний призер Чемпіонату світу: 1998
 Володар Кубка Америки: 1999
 Володар Кубка конфедерацій: 1997
  Бронзовий олімпійський призер: 1996

Індивідуальні 
 Золотой мяч (Бразилия): 1993, 1994
 Гравець року ФІФА: 1999
 Золотий м'яч: 1999
 Список найкращих футболистів XX століття (World Soccer): 1999
 Найращий бомбардир Кубка Америки: 1999
 MVP Кубка Америки: 1999
 Найкращий футболіст Ла Ліги: 1999
 Найкращий бомбардир Ліги чемпіонів: 1999—2000
 Символічна збірна Кубка світу: 1998, 2002
 Найкращий легіонер Грецької Суперліга: 2005-06, 2006-07
 ФІФА 100
 Золотий бідон: 2003
 Найкращий бомбардир Чемпіонату Узбекистану: 2009

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Рівалду
 Профіль Рівалду на footballdatabase.com
 ТОП 100. «Кривонога качка»: Рівалдо
 Легендарний бразилець Рівалдо оголосив про завершення кар'єри футболіста 

Бразильські футболісти
Футболісти «Паулісти»
Футболісти «Санта-Круза» (Ресіфі)
Футболісти «Можі-Міріма»
Футболісти «Корінтіанс»
Футболісти «Палмейраса»
Футболісти «Депортіво» (Ла-Корунья)
Футболісти «Барселони»
Футболісти «Мілана»
Футболісти «Крузейру»
Футболісти «Олімпіакоса» (Пірей)
Футболісти АЕКа (Афіни)
Футболісти «Буньодкора»
Футболісти «Сан-Паулу»
Футболісти «Кабушкорпа»
Футболісти «Сан-Каетану»
Бразильські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Італії
Футбольні легіонери в Іспанії
Футбольні легіонери у Греції
Футбольні легіонери в Узбекистані
Уродженці Пернамбуку
Переможці Ліги чемпіонів УЄФА
Натуралізовані громадяни Іспанії